Hagio ist der Familienname folgender Personen:

 Maiko Hagio (* 1979), japanische Fußballschiedsrichterassistentin
 Moto Hagio (* 1949), japanische Manga-Zeichnerin